Het Europees kampioenschap handbal voor junioren is het officiële handbal toernooi voor teams onder-19. Het toernooi wordt georganiseerd door de Europese Handbalfederatie sinds 1996 en vindt om de twee jaar plaats.

Toernooien

¹ Op 3 april 2018 werd het Russische team gediskwalificeerd en haar zilveren medaille afgenomen van de editie van 2017, vanwege dopinggebruik.

Medaillespiegel

Deelnemende landen

Zie ook
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen onder 20
 Europees kampioenschap handbal vrouwen onder 17

Externe link
 Officiële website van de Europese Handbalfederatie